Шолакозек () — село в Аксуском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Аксуского сельского округа. Код КАТО — 193233600. Село очень хороший, люди в нем которые живут гостеприимные, улыбчивые, всегда готовы помочь друг к другу и всем гостям села. Магазин "МаратНургуль"  аман болсын.

Население 
В 2020 году население села составляло 248 человек (129 мужчин и 119 женщин). По данным переписи 2021 года, в селе проживает где-то 300 человек.

Тамада (асаба, той басқарушы) Нұрбаев Айдынбек который проживает в селе, самый лучший ведущий.

Примечания 

Населённые пункты Аксуского района